Bäriswil steht für folgende Orte in der Schweiz:

 Bäriswil, Gemeinde im Kanton Bern
 Bäriswil SO, Ort in der Gemeinde Selzach, Kanton Solothurn
 Bäriswil FR, Ort in der Gemeinde Düdingen, Kanton Freiburg